Plump ist der Familienname folgender Personen

 Agnes Sander-Plump (1888–1980), Bremer Malerin
 Bertha Plump (1853–???), Bremer Malerin
 Carl Ferdinand Plump (1800–1868), deutscher Bankkaufmann
 Ernst Ferdinand Plump (1839–1900), Bremer Senator
 Marie Plump (1803–1874), Bremer Malerin
 Mili Gerstel-Plump (1879–1947), Bremer Malerin
 Nikolaus Plump (1923–1980), deutscher Grafiker, Zeichner und Illustrator

Siehe auch:
 Bankhaus Carl F. Plump & Co.